Velika nagrada Velike Britanije 2015 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 5. julija 2015 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| style="text-align:center"|44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:33,796
| 1:33,068
| 1:32,248
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:33,475
| 1:32,737
| 1:32,361
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| style="text-align:center"|19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:34,542
| 1:33,707
| 1:33,085
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"|77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:34,171
| 1:33,020
| 1:33,149
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:33,426
| 1:33,911
| 1:33,379
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:33,562
| 1:33,641
| 1:33,547
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:34,422
| 1:33,520
| 1:33,636
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:34,641
| 1:34,071
| 1:33,649
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"|27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:34,594
| 1:33,693
| 1:33,673
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"|3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:34,272
| 1:33,749
| 1:33,943
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| 
| 1:34,250
| 1:34,268
| 
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"|8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:34,646
| 1:34,289
| 
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:34,819
| 1:34,502
| 
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:34,877
| 1:34,511
| 
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| style="text-align:center"|9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:34,643
| 1:34,868
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| style="text-align:center"|12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:34,888
| 
| 
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| style="text-align:center"|14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:34,959
| 
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|18
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:35,207
| 
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| style="text-align:center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:37,364
|
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| style="text-align:center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:39,377
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center" | 52
|1:31:27,729
| align="center" | 1
| align="center" | 25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center" | 52
| +10,956
| align="center" | 2
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center" | 52
| +25,443
| align="center" | 6
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center" | 52
| +36,839
| align="center" | 3
| align="center" | 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center" | 52
| +1:03,194
| align="center" | 4
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center" | 52
| +1:03,955
| align="center" | 7
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center" | 52
| +1:18,744
| align="center" | 9
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| align="center" | 51
| +1 krog
| align="center" | 5
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| align="center" | 51
| +1 krog
| align="center" | 11
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center" | 51
| +1 krog
| align="center" | 17
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 51
| +1 krog
| align="center" | 15
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 49
| +3 krogi
| align="center" | 20
| 
|-| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 49
| +3 krogi
| align="center" | 19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Renault
|style="text-align:center"|31
|Pogonski sklop
|style="text-align:center"|8
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|style="text-align:center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull-Renault
|style="text-align:center"|21
|Pogonski sklop
|style="text-align:center"|10
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|style="text-align:center"|33
| Max Verstappen
|Toro Rosso-Renault 
|style="text-align:center"|3 
|Zavrten
|style="text-align:center"|13 
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|style="text-align:center"|8 
| Romain Grosjean
|Lotus-Mercedes 
|style="text-align:center"|0 
|Trčenje 
|style="text-align:center"|12  
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|style="text-align:center"|13 
|{{nowrap| Pastor Maldonado
|Lotus-Mercedes 
|style="text-align:center"|0 
|Trčenje
|style="text-align:center"|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|style="text-align:center"|22 
| Jenson Button
|McLaren-Honda 
|style="text-align:center"|0 
|Trčenje 
|style="text-align:center"|18 
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|DNS
|style="text-align:center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|style="text-align:center"|0
| Menjalnik
|style="text-align:center"|16
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015